Gaebel oder Gäbel ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Gaebel (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Colin Gäbel (* 1976), deutscher Moderator, Redakteur, Netzreporter und Musiker
 Denis Gäbel (* 1979), deutscher Jazzmusiker
 Elfi Gäbel (* 1943), deutsche Schauspielerin
 Georg Gaebel (1853–1929), deutscher Historiker und Herausgeber
 Gustav Gäbel (1849–1912), deutscher Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Käthe Gaebel (1879–1962), Nationalökonomin, Berufsberaterin und Erforscherin der Heimarbeit
 Otto Gaebel (1837–1906), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Otto Gäbel (1885–1953), deutscher Politiker (KPD)
 Otto Max Gäbel (1889–1970), deutscher Politiker (KPD)
 Tom Gaebel (* 1975), deutscher Sänger und Entertainer
 Willibald Gaebel (1879–nach 1943), deutscher Kameramann
 Wolfgang Gaebel (* 1947), deutscher Psychiater, Direktor der Rheinischen Landesklinik

Siehe auch: Gebel